Green Meadows
Shane Meadows
Grantchester Meadows
Jayne Meadows
Tuolumne Meadows
Donella Meadows
Meadows Place
L'Anse aux Meadows
Beaver Meadows
Dana Meadows
Homestead Meadows South
Liberty Meadows
Homestead Meadows North
Hidden Meadows
Rolling Meadows
Little Meadows
Max Meadows
New Meadows
Princeton Meadows
The Meadows

Ver também: Meadow
Desambiguação
Desambiguações de topônimos